Desa Pandanarum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandanarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,28, long 109,61), 
 Desa Pandanarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,64), 
 Desa Pandanarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,53), 
 Desa Pandanarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 112,19), 
 Desa Pandanarum (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,26, long 113,18), 

Robotskapade Indonesienförgreningar